Walkenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Walkenbach (1914–1985), deutscher Theologe
 Sabine Walkenbach (* 1955), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin